

Населені пункти та їхні частини

 Карпін — село в гміні Бруйце Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Карпін — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Карпін — осада в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Карпін — осада в гміні Полице Полицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки